El término Pionerski puede referirse a:

Rusia 

 Pionerski (Janti-Mansi), ciudad situada distrito autónomo de Janti-Mansi (Rusia).
 Pionerski (Kaliningrado), ciudad situada en el óblast de Kaliningrado (Rusia).
 Pionerski (Sverdlovsk), ciudad situada en el óblast de Sverdlovsk (Rusia).